

Chimica 
 PMI – polimetacrilimmide, un polimero

Codici 
 PMI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Aeroporto di Palma di Maiorca (Spagna)

Fisica 
 Pmi – pressione media indicata
 PMI – Punto Morto Inferiore

Musica 
 PMI – gruppo musicale rock sassarese

Società 
 Piccole e medie imprese – aziende le cui dimensioni rientrano entro certi limiti occupazionali e finanziari prefissati
 Picture Music International – ex sezione dell'EMI
 Produttori Musicali Indipendenti – associazione che raccoglie gli imprenditori italiani della musica di produzione indipendente
 Project Management Institute – organizzazione che sostiene la professione di project manager attraverso la certificazione PMP

Altro 
  Plus, Minus, Interesting  – tecnica per creare mappe mentali sviluppata da Edward De Bono
 Purchasing Managers Index – indicatore che diagnostica la situazione manifatturiera di uno Stato

Altri progetti